Amerikai Egyesült Államok
Babylon (Illinois)
Babylon (kisváros, New York)
Babylon (falu, New York)
 Csehország
Babylon (Domažlicei járás)
 Franciaország
Sèvres – Babylone (metróállomás)
 Irak
Babilon

Egyéb
Babylon 5 amerikai sci-fi sorozat
Babylon-terv
Babylon 5 űrállomás
Babylon by Bus, Bob Marley & The Wailers koncertalbum (1978)
Babylon (album), W.A.S.P.-album
Babylon Focus, A Pannonia Allstars Ska Orchestra 2007-es maxi lemeze
Babylon (Omega XIII), Omega-album
Babylon (2022), Damien Chazelle filmje